Чемпионат Украины по футболу 2020/2021 — 30-й чемпионат Украины по футболу. Сезон начался 21 августа 2020 года и закончился 9 мая 2021 года. Чемпионский титул четвёртый год подряд защищал донецкий «Шахтёр». Чемпионом стало «Динамо» (Киев) (в 16-й раз), гарантировавшее свой титул 25 апреля 2021 года после победы над «Ингульцом» (5:0) за 3 тура до окончания турнира.

Нововведения 
С сезона 2020/21 в Украинской Премьер-лиге увеличено количество команд с 12-ти до 14-ти.

Клубы-участники 

По итогам сезона 2019/20 Премьер-лигу покинули:

 «Карпаты» — 12-е место.

По итогам Первой лиги 2019/20 в Премьер-лигу вышли:

 «Минай» — 1-е место.
 «Рух» — 2-е место.
 «Ингулец» — 3-е место.

Региональное распределение

Официальные представители

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей 
Команды сыграют друг с другом дважды — дома и на выезде.

Изменение положения команд по ходу чемпионата 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Голевые передачи

Гол+пас

Хет-трики

Арбитры 

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Ежемесячные награды

Примечания 

2020/2021
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2020/2021